Tucson - uma cidade do Arizona
Ou ainda:
Tucson Estates
Corona de Tucson
South Tucson

Outros
Hyundai Tucson
2224 Tucson

Desambiguações de topônimos